Waseem ist der Familienname folgender Personen:

 Muhammad Waseem (* 1987), pakistanischer Boxer
 Muhammad Waseem (Leichtathlet) (* 1984), pakistanischer Kugelstoßer